Парламентские выборы на Аландских островах (1995) () — выборы в Парламент Аландских островов, проходившие 15 октября 1995 года.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (15 октября 1995 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1995
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1995
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1995
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3118
| -124
|align="right" | 27,8
|align="right" | −2,4
|align="right" | 9
|align="right" | −1

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 2981
| +519
|align="right" | 26,6
|align="right" | +3,7
|align="right" | 8
|align="right" | +1

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 2310
| +180
|align="right" | 20,6
|align="right" | +0,8
|align="right" | 6
|align="right" | 0

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands Socialdemokrater)
| 1711
| +147
|align="right" | 15,2
|align="right" | +0,7
|align="right" | 4
|align="right" | 0

|-
|align=left|Независимый блок (Obunden Samling)
| 1104
| +57
|align="right" | 9,8
|align="right" | +0,1
|align="right" | 3
|align="right" | 0

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (от общего количества избирателей — 62,5 %)
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|11 224
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: Åsub 
|}

1995
Октябрь 1995 года
Аландские острова
1995 год в Финляндии